Горбаневский — фамилия.

Известные носители:
 Горбаневский, Михаил Викторович (род. 1953) — российский языковед, доктор филологических наук, профессор.

 Горбаневская, Наталья Евгеньевна (1936—2013) — русская поэтесса и переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР.